The Fatal Hour est le titre de plusieurs films :
 The Fatal Hour réalisé par David Wark Griffith, sorti en 1908.
 The Fatal Hour réalisé par George Terwilliger, sorti en 1920.
 The Fatal Hour réalisé par George Pearson, sorti en 1937.
 The Fatal Hour réalisé par William Nigh, sorti en 1940.